La Sierpe kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de La Sierpe – kommun
 La Sierpe (ort), Provincia de Sancti Spíritus,

Spanien
 La Sierpe, spansk kommun i Salamancaprovinsen